Metnitz bezeichnet:

 Metnitz, Marktgemeinde im Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Metnitz (Gemeinde Metnitz), den Hauptort der Marktgemeinde Metnitz
 Katastralgemeinde Metnitz Markt, eine Katastralgemeinde in Kärnten
 Katastralgemeinde Metnitz Land, eine Katastralgemeinde in Kärnten
 Metnitz (Fluss), Fluss in Kärnten
 Metnitz (Gemeinde Lurnfeld), eine Ortschaft in der Gemeinde Lurnfeld, Kärnten

Personen:
 Gustav von Metnitz (1862–1915), Bürgermeister von Klagenfurt
 Josef von Metnitz (1861–1905), österreichischer Zahnarzt

Siehe auch:
 Metnitztal